Àcid 2-fosfoglicèric
 Àcid 3-fosfoglicèric